Estadio Universitario (Mexico)
 Estadio Universitario (Venezuela)